Фортуна ліга 2015—2016 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 12 команд зіграє 33 матчі (у три кола). Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Тренчин.

Учасники та стадіони 

 
1Деякі матчі будуть проходити на Міському стадіоні в Брезно в той час як ЗЕЛПО Арена знаходиться на реконструкції.
2Деякі матчі будуть проходити на НТК Попрад в місті Попрад в той час як МФК Ружомберок знаходиться на реконструкції.
3Деякі матчі будуть проходити на ОМС Арені в місті Сениця в той час як Міський стадіон Скалиця знаходиться на реконструкції.

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway 

2015—2016
Словаччина
Словаччина
2015 у словацькому спорті
2016 у словацькому спорті